

Persone
 Fikayo Tomori – calciatore canadese naturalizzato inglese
 Genc Tomori – dirigente sportivo
 Pál Tomori – generale e arcivescovo cattolico ungherese

Altro
 Klubi Sportiv Tomori – società calcistica con sede a Berat, in Albania